Суперкубок Франции по футболу 2012 года () — 17-й розыгрыш Суперкубка Франции, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпион Лиги 1 и обладатель Кубка Франции предыдущего сезона. Матч состоялся 28 июля 2012 года на стадионе «Ред Булл Арена» в Хэррисоне, штат Нью-Джерси США. В четвёртый раз подряд Суперкубок разыгрывался за пределами Франции. Матч обслуживал судья из США — Хорхе Гонсалес.

Обладателем суперкубка Франции стал «Лион», выигравший у «Монпелье» в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время матча.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Франции по футболу 2011/2012
 Кубок Франции по футболу 2011/2012

2012
Франция
Суперкубок Франции 2012
Суперкубок Франции 2012
Июль 2012 года
События 28 июля
Спортивные соревнования в Нью-Джерси
Международные соревнования по футболу в США
Спорт во Франции в 2012 году
Спорт в США в 2012 году